Název Kaňovice má více obcí:
 Kaňovice (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek
 Kaňovice (okres Zlín) – obec v okrese Zlín